Ctenolophon är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Ctenolophon ingår i familjen Ctenolophonaceae. 

Ctenolophon är enda släktet i familjen Ctenolophonaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Ctenolophon